Комзет — Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся (КомЗЕТ) при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР

 Комзет — прежнее название нескольких еврейских земледельческих колоний в СССР, созданных КомЗЕТом, в том числе переименованной в село Тургенево в Белогорском районе Крыма. Село Елизаветово в Сакском районе Крыма носило название Кары-Комзет.

См. также 
 ОЗЕТ
 Комзетовка